Ранчоапан има више значења:

 Ранчоапан (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчоапан (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику